Stříž může být:

 stříž – stříhání ovčí srsti

příjmení osob
 Antonín Ludvík Stříž (1888–1960) – český duchovní, básník, literární historik a překladatel
 Igor Stříž (* 1964) – český státní zástupce
 Ilja Stříž (* 1958) – český imunolog a pneumolog, profesor
 Oldřich Stříž (* 1974) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení